Erin Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Erin Township du comté de Stephenson dans l'Illinois.
 Erin Township du comté de Hancock dans l'Iowa.
  du comté de Rice dans le Minnesota.
  du comté de Macomb dans le Michigan (supprimé en 1837).

Voir aussi 
 

Homonymie de townships